Bronzetti (Mz. von it.: bronzetto) steht für „Kleinplastiken aus Bronze“:
 Bronzetti sardi, siehe Bronzefiguren der Nuraghenkultur

Bronzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Joseph Bronzetti (1788–1854), österreichischer und bayerischer Soldat und Künstler
 Denise Bronzetti (* 1972), san-marinesische Politikerin
 Heinrich Bronzetti (1815–1882), bayerischer Generalmajor
 Lucia Bronzetti (* 1998), italienische Tennisspielerin